Корі Майкл Поттер (,  5 січня 1984, Лансинг) — американський хокеїст, захисник клубу Нім. ХЛ «Кельнер Гайє». Гравець збірної команди США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року.

2003 року був обраний на драфті НХЛ під 122-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Захищав кольори професійних команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Едмонтон Ойлерс», «Бостон Брюїнс», «Калгарі Флеймс» та «Нашвілл Предаторс». Наразі ж грає за клуб Нім. ХЛ «Кельнер Гайє».

Наразі провів 130 матчів у НХЛ, включаючи 3 матчі плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Лансинга